Сен-Бенуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Сен-Бенуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од
 Сен-Бенуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна
 Сен-Бенуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу